Fico ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Fico (* 1964), slowakischer Jurist und Ministerpräsident, Mitglied des Nationalrats
 Roberto Fico (* 1974), italienischer Politiker (Movimento 5 Stelle)